Юрьевское — название населённых пунктов:

Россия 
 Ивановская область
 Юрьевское — село в Ивановском районе.
 Юрьевское — село в Фурмановском районе.

 Калужская область
 Юрьевское — село в Малоярославецком районе.

 Костромская область
 Юрьевское — село в Чухломском районе.

 Краснодарский край
 Юрьевское — с 1915  по 1920 год название села Новоурупское в Успенском районе.

 Тверская область
 Юрьевское — село в Бежецком районе.
 Юрьевское — село в Весьегонском районе.
 Юрьевское — село в Калининском районе.
 Юрьевское — деревня в Старицком районе, входит в состав Архангельского сельского поселения.
 Юрьевское — деревня в Старицком районе, входит в состав Степуринского сельского поселения.
 Юрьевское — село в Зубцовском районе.

 Ярославская область
 Юрьевское — село в Ярославском районе.
 Юрьевское — село в Ростовском районе.
 Юрьевское — село в Первомайском районе.
 Юрьевское — село в Мышкинском районе.
 Юрьевское — село в Некоузском районе.
 Юрьевское — село в Тутаевском районе.

Украина 
 Юрьевское — село в Юрьевском районе Днепропетровской области.

См. также 
 Юрьевское Евангелие
 Юрьевское княжество
 Юрьевское сельское поселение